Ez a lap a Tömlöcök és sárkányok című rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Évadok 

Televíziós sorozatok epizódlistái